DDR-Fußball-Oberliga 1978/1979 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av BFC Dynamo.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1978/1979
1978/1979
1978 i Östtyskland
1979 i Östtyskland